Last Christmas:

 Last Christmas — песня британского поп-дуэта Wham.
 Last Christmas — мини-альбом Jimmy Eat World.